Riccarton (Istočni Ayrshire, Škotska), mjesto u Istočnom Ayrshireu, Škotska
 Riccarton (Novi Zeland), predgrađe Christchurcha, Novi Zeland

Ostalo:
 lokalitet na Taieri Plains u Otagou, Novi Zeland
 lokalitet jugo-zapadno od Edinburgha, Škotska, znamenitost je Heriot-Watt Akademija